Ernst Mensching ist der Name folgender Personen:

* Ernst Georg Moritz Hermann Mensching (1812–1887), deutscher Mediziner und Geheimer Sanitätsrat, erster Leiter des Friederikenstifts
 Ernst Heinrich Mensching (1897–1976), deutscher evangelischer Pastor in Göttingen